Die 29. Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 2005 Amoudi Senior Challenge Cup, fand vom 26. November bis zum 10. Dezember 2005 in Ruanda statt. Zehn ost- und mittelafrikanische Fußballmannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Äthiopien gewann seinen vierten Titel.

Spielmodus 
Die zehn teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit je fünf Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3.

Turnier 
Alle Spiele fanden im Stade Amahoro in Kigali statt.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 2005Äthiopien

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

2005
Fußballveranstaltung 2005
Fußball (Ruanda)
Sportveranstaltung in Kigali